Roestes är ett släkte av fiskar. Roestes ingår i familjen Cynodontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Roestes